Óscar Rojas (futebolista chileno) — futebolista chileno
 Óscar Rojas (futebolista mexicano) — futebolista mexicano
 Óscar Emilio Rojas — futebolista costarriquenho

Desambiguações de antropônimos